Benthophilus är ett släkte av fiskar. Benthophilus ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Benthophilus